Футболист года в Казахстане () — ежегодная награда, с 1992 года вручаемая лучшему футболисту Казахстана. Победитель определяется путём голосования футбольных журналистов, тренеров, специалистов, ветеранов футбола, а также капитанов команд-участниц чемпионата Казахстана.

Существует два вида премии. Одна вручается Федерацией футбола Казахстана (1992—2005, 2008, с 2010), другая — футбольным журналом GOAL (с 1999).

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Лучшие футболисты Казахстана

Футболисты Казахстана
Футбольные награды
Награды, появившиеся в 1992 году